Parera ist der Familienname folgender Personen:

 Antoni Nicolau i Parera (1858–1933), katalanischer Dirigent und Komponist
 Blas Parera (1776–1840), spanischer Komponist
 Carlos Parera, chilenischer Militär
 Manuel Parera (1907–1975), spanischer Fußballspieler
 Ramón Parera (* 1912), spanischer Fußballspieler
 Rosa Sabater i Parera (1929–1983), katalanische Pianistin und Musikpädagogin
 Silvia Parera (* 1969), spanische Schwimmerin
 Valentín Parera (1895–1986), spanischer Schauspieler

Parera bezeichnet zudem:
 Parera, maorischer Name für die Augenbrauenente
 Parera (La Pampa), Ort in Argentinien

Siehe auch:
 Pareira
 Parera Pond, See im Viktorialand, Antarktika